Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Merchán – ekwadorski zapaśnik
 Gabino Díaz Merchán – rzymskokatolicki duchowny
 Marco Antonio Merchán Ladino – rzymskokatolicki duchowny
 Sebastián Merchán – ekwadorski kierowca wyścigowy